Osasco – comune brasiliano
Osasco – comune italiano
Osasco – squadra di pallavolo brasiliana